Il singolare del torneo di tennis Ostrava Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore MaliVai Washington che ha battuto in finale Arnaud Boetsch 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)

 MaliVai Washington (campione)
 Arnaud Boetsch (finale)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostrava Open 1994
ATP Tour 1994